V soubojích 8. ročníku 3. slovenské fotbalové ligy 2000/01 (3. nejvyšší soutěž) se utkalo několik desítek týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Kompletní tabulka západní skupiny není známa.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Új Szó 2000–2001

Externí odkazy 
 Konečné tabulky nižších slovenských soutěží 2000/01, library.hungaricana.hu 

2000/01
Fotbal na Slovensku v roce 2000
Fotbal na Slovensku v roce 2001